Ставровский — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Ставровский, Аркадий Сергеевич (1903—1980) — русский советский живописец, график, монументалист. Член Ассоциации художников революционной России (АХРР). 
 Ставровский, Виктор Фёдорович (1927—?) — советский хоккейный вратарь и футбольный нападающий.
 Ставровский, Константин Николаевич (1846—?) — российский военный деятель, генерал от кавалерии.
 Ставровский, Михаил Сергеевич (род. 1950) — российский бизнесмен, политический и государственный деятель.
 Ставровский, Иоанн (ум. 1782) — российский духовный писатель.

 Ставровская, Любовь Николаевна (урождённая Мартьянова; 1881—1960) — советская артистка оперы.